Midtown puede referirse a:
Una denominación anglosajona para ciertas zonas de la ciudad (véase también ciudad central y teoría de los lugares centrales -para el sistema urbano o jerarquía de ciudades- y el plano radioconcéntrico -para la estructura urbana interior en una ciudad-).

Topónimos
Estados Unidos
Midtown, Agoura Hills, California
Midtown Atlanta, Georgia
Midtown (MARTA station),
Midtown Columbus, Georgia
Midtown, Detroit, Míchigan
Midtown (Harrisburg), Pensilvania
Midtown, Houston, Texas
Midtown Manhattan, Nueva York
Midtown, Memphis, Tennessee
Midtown Miami, Florida
Midtown Interchange,
Midtown, Minneapolis, Minnesota
Midtown Oklahoma City, Oklahoma
Midtown Omaha, Nebraska
Midtown Phoenix, Arizona
Midtown Sacramento, California
Un barrio de San Antonio, Texas
Midtown St. Louis, Misuri
Midtown Tulsa, Oklahoma
Midtown, Tennessee, unincorporated community, anteriormente con la condición de town
Sunol-Midtown, California, town
Midtown Plaza (Rochester), centro comercial en el downtown de Rochester, Nueva York
Canadá
Midtown, Toronto, Ontario

Lugares de países no anglófonos que han recibido esa denominación en fuentes anglófonas

Tokyo Midtown, Japón
Midtown, Katmandú, Nepal

Otros usos
 Midtown (banda)
 Midtown Madness, saga de videojuegos
Midtown Madness (1999), primer videojuego de la serie;
Midtown Madness 2 (2000), segundo videojuego de la serie;
Midtown Madness 3 (2003), tercer videojuego de la serie.